Baulu est le patronyme de:
 Marguerite Baulu, (1870-1942), femme de lettres et romancière belge de langue française. 
 Roger Baulu, (1910-1997) , animateur de radio et de télévision québécois.
 Jean-Claude Baulu, (1936-2020), footballeur français.

Homonymie de patronyme